Figlio maggiore del defunto Friedrich Wilhelm, principe di Hohenzollern e la principessa Margarita di Leiningen. Diventò capo della Casa regnante di Hohenzollern, il ramo cattolico svevo della dinastia, alla morte del padre il 16 settembre 2010.

Biografia 
Il principe ha studiato economia aziendale all'Università di Friburgo, in Svizzera.

È presidente e unico proprietario del gruppo Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern (Gruppo aziendale principe di Hohenzollern), comprendente immobili e foreste con 400 dipendenti e detiene una partecipazione del 50% nella Zollern GmbH und Co. KG (acciaierie, trasmissione tecnica) con  dipendenti.

Secondo la Costituzione della Romania del 1938, Karl Friedrich è dal 2017 il legittimo erede al trono di Romania dopo la morte dell'ex re Michele I. Tuttavia, in un'intervista del 2009, ha dichiarato di non avere alcun interesse per il trono rumeno. Inoltre, essendo il pronipote di Federico Augusto III di Sassonia attraverso la figlia Margherita Carola di Sassonia, dal 2012 è un potenziale erede al trono di Sassonia per i sostenitori della ineleggibilità di Alessandro di Sassonia-Gessaphe a causa del matrimonio della madre con il libanese maronita Roberto de Afif, il quale potrebbe non soddisfare i requisiti che le leggi di successione dell'ex Casa regnante impongono.

Vita privata 
Sposò la contessa Alexandra Schenck von Stauffenberg il 17 maggio 1985 nel Beuron Archabbey, nel Baden-Württemberg. Hanno divorziato il 21 gennaio 2010 a Sigmaringen. Hanno quattro figli:
Alexander Friedrich Antonius Johannes, principe ereditario di Hohenzollern (nato il 16 marzo 1987)
Principessa Philippa Marie Carolina Isabelle di Hohenzollern (2 novembre 1988)
Principessa Flaminia Pia Eilika Stephanie di Hohenzollern (nato il 9 gennaio 1992)
Principessa Antonia Elisabeth Georgina Tatiana di Hohenzollern (22 giugno 1995)

Il 17 luglio 2010 Karl Friedrich si è sposato per la seconda volta con Katharina Maria de Zomer (nata nel 1959).

Residenze 
Il principe vive nella sua tenuta di caccia Josefslust House, mentre il vicino casino di caccia è utilizzato da suo fratello Albrecht (nato nel 1954) e dalla vicina tenuta di Krauchenwies dalla moglie divorziata, la principessa Alexandra. Inoltre, possiede il castello di Umkirch.

Ha i suoi uffici nel castello di Sigmaringen, che è anche aperto al pubblico e utilizzato per matrimoni in famiglia e altre occasioni cerimoniali.

Ascendenza

Onorificenze dinastiche 
Casa di Hohenzollern: Co-Gran Maestro dell'Ordine di Casa dei Principi di Hohenzollern
Casa di Hohenzollern: Gran Maestro della decorazione del merito Hohenzollern
Famiglia imperiale e reale tedesca: Cavaliere dell'Ordine Imperiale e Reale dell'Aquila Nera

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Hohenzollern-Sigmaringen
Principi di Hohenzollern-Sigmaringen
Cavalieri dell'Ordine dell'Aquila Nera
Gran Commendatori dell'Ordine di Hohenzollern